Zi Jiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zi Jiang (vattendrag i Kina), 
 Zijiang He, vattendrag, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar